Colonia Felipe Ángeles bezeichnet:

 Colonia Felipe Ángeles (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Colonia Felipe Ángeles (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Colonia Felipe Ángeles (Sombrerete), Ort in Mexiko (Bundesstaat Zacatecas)
 Colonia Felipe Ángeles (Villanueva), Ort in Mexiko (Bundesstaat Zacatecas)